Художественный клуб:

 Бостонский художественный клуб
 Вашингтонский художественный клуб
 Художественный клуб Филадельфии
 Художественный клуб Цинциннати

 Женский художественный клуб Нью-Йорка
 Женский художественный клуб Цинциннати